Thematic Emanation of Archetypal Multiplicity — первый мини-альбом французской блэк-метал-группы Blut Aus Nord, выпущенный 14 февраля 2005 года на лейбле Candlelight Records. В 2015 году альбом был переиздан французским лейблом Debemur Morti Productions.

Об альбоме 
Релиз состоит из пяти инструментальных композиций, предназначавшихся для сплита с , который так и не был выпущен. Треки выдержаны в среднем темпе и состоят в основном из гитары и синтезатора. Тремоло, как на последних двух альбомах, здесь отсутствует; его заменили эмбиентные пассажи и механический бит в духе Godflesh.

Список композиций

Участники записи 
 Vindsval — гитара, клавишные, вокал
 W.D. Feld — ударные, клавишные
 GhÖst — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Blut Aus Nord
Альбомы Candlelight Records